Schaltkreis steht
in der Neuroinformatik und Neurophysiologie für neuronaler Schaltkreis
in der Elektrotechnik für elektrische Schaltung, Stromkreis, integrierter Schaltkreis
in der theoretischen Informatik für boolescher Schaltkreis